Hirvasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hirvasjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (9,47 ha)
Hirvasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749773-173181), sjö i Kiruna kommun,  (10,9 ha)
Hirvasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752895-177918), sjö i Kiruna kommun och Pajala kommun,  (60,3 ha)
 irvasjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (53 ha)

Finland
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 68,53, long 27,95)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 68,38, long 23,07)
 Hirvaslompolo (sjö i Muonio, Lappland, Finland)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 67,78, long 24,47)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 67,08, long 24,60)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 67,03, long 26,07)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 66,60, long 27,70)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 66,55, long 28,55)
 Hirvasjärvi (sjö i Norra Österbotten)
 Hirvasjärvi (sjö i Lappland, lat 67,20, long 28,60)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn